

Geografia 
 Algeria
 Renan – antico nome francese di Hassi Mefsoukh, comune nel distretto di Gdyel (Orano)

 Svizzera
 Renan – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Persone 
 Ernest Renan (1823-1892) – filosofo, filologo, storico delle religioni e scrittore francese
 Togo Renan Soares detto Kanela (1906-1992) – allenatore di pallacanestro brasiliano
 Sergio Renán (1933-2015) – regista, sceneggiatore e attore argentino
 Renan (1985) – calciatore brasiliano
 Renan (1989) – calciatore brasiliano
 Diego Renan (1990) – calciatore brasiliano
 Renan (1990) – calciatore brasiliano
 Renan (1997) – calciatore brasiliano
 Renan (Renan Victor da Silva, 2002) – calciatore brasiliano

Altro 
 Renan o Renán – nome proprio di persona maschile